O Submundo do Som é um selo fonográfico focado na música underground brasileira como rap, rock, ska, reggae, ragga, hardcore e etc.

História
Em 2018 o rapper Siloque, vivendo na cidade de Jaguariúna, se organizava para lançar seu terceiro álbum, o Guia Prático de Como Fazer Inimigos, e em busca de apoio para produção e divulgação do trabalho foi firmada uma parceria com o site Submundo do Som, especialista em música independente e na cena alternativa do Brasil. Jeff Ferreira, autor do site, assume a produção executiva e junto com Mário Ribeiro, o Siloque, entram no MilGrauTape Stúdio, estúdio pertencente ao grupo Synestesia, da cidade de Jaguariúna, e dão vida ao projeto, que carregou o logo do site em seu projeto gráfico.

Logo em seguida, Jeff Ferreira, que assumia o posto de locutor do Programa Consciência Brasileira, na Rádio Estrela FM, imaginava ma coletânea para comemorar 1 ano de existência do atrativo no ar. O projeto reuniria artistas do interior de São Paulo que passaram pela programação do Consciência Brasileira e aproveitando a ideia de estampar o logotipo do Submundo do Som no álbum, organizou, lançou e divulgou a coletânea Programa Consciência Brasileira apresenta Vol. 1 - Interior, Mas Não Inferior, sendo esse o segundo disco a ser lançado pelo selo.

No início de 2019, Mário Ribeiro apresenta a Jeff Ferreira o vocalista da banda de metal punk Atropelo (ex-Ruptura), o Eric Atropelo, cuja banda havia se dissolvido e ele entrou em estúdio praticamente sozinho gravando guitarra, baixo e voz, contratando somente bateria para gravar o álbum Fundo do Poço. Eric e Jeff fecham acordo e lançam o disco da banda Atropelo pelo selo Submundo do Som. Em agosto de 2019, o Submundo do Som faz uma parceria com o site Noticiário Periférico para organizar e lançar uma coletânea com foco no rap politizado e assim nasce RAPstência - Rap e Política Não Se Misturam, com quatorze faixas reunindo diversos artistas do rap nacional.

Em novembro de 2019, comemorando 2 anos de existência do Consciência, o Submundo do Som repete a dose e lança a segunda edição da coletânea, essa intitulada Programa Consciência Brasileira apresenta Vol. 2 - Retratos do Brasil , com 26 fixas e mais de 30 artistas envolvidos.

Lançamentos
Foram lançados pelo Submundo do Som os seguintes álbuns:

 Guia Prático de Como Fazer Inimigos - Siloque (2018)
 Programa Consciência Brasileira apresenta vol. 1 - Interior, Mas Não Inferior - Coletânea (2018)
 Fundo do Poço - Atropelo (2019)
 RAPstência - Rap e Política Não Se Misturam - Coletânea (2019)
 Programa Consciência Brasileira apresenta vol. 2 - Retratos do Brasil - Coletânea(2019)

A coletânea RAPstência foi organizada e lançada em parceria com o site Noticiário Periférico. As coletâneas "Programa Consciência Brasileira apresenta", foram lançadas em parceria com a Rádio Estrela FM.

Para ver como seu artigo está antes de publicá-lo, clique no botão Mostrar previsão. Se tudo estiver pronto, clique então em Salvar página ou Gravar página para publicar seu artigo!

Formatos de Lançamento
Os álbuns Guia Prático de Como Fazer Inimigos e Programa Consciência Brasileira apresenta Vol. 1 - Interior, Mas Não Inferior, foram lançados de em CD (Compact Disc), Fita K7 e no formato digital. O disco Fundo do Poço, foi lançado no formato digital. A coletânea RAPstência - Rap e Política Não Se Misturam foi lançada em CD (Compact Disc) e o disco Programa Consciência Brasileira apresenta Vol. 2 - Retratos do Brasil foi lançado em formato digital e CD (compact disc) em formado de álbum duplo.

Gravadoras do Brasil